Pressekonferenz steht für:
 Pressekonferenz, ein Veranstaltungsgenre der Öffentlichkeitsarbeit
 Asterix plaudert aus der Schule#Pressekonferenz, eine Kurzgeschichte aus der Asterix-Reihe
 Journalistenverbände in Deutschland:
 Bundespressekonferenz und entsprechende Verbände auf Landesebene
 Wissenschafts-Pressekonferenz, ein Verband von Wissenschaftsjournalisten

Siehe auch: